Chahriar ou Shahryar (en ) peut se référer à :
 Chahriar, un nom persan composé de Chahr (ville) et Yar (Allié) et qui signifie « le grand roi ».
 Chahriar est une ville de la province de Téhéran et le siège d'une préfecture de même nom.
 Chahriar, le roi de fiction sassanide dans Les Mille et une nuits.
 Shahriar Nafees, un joueur de cricket originaire du Bangladesh.
 Shahri'yâr, est le nom de plume de Mohammad Hossein Behjat.
 Ishaq Shahryar, l'ambassadeur afghan aux États-Unis en 2003. 
 , le jeune frère de Shah Jahan.
 Shahriar, Shahriyar et Shahryar sont des localités en Iran.
 Shahryar (cratère), un cratère sur Encelade, une des lunes de Saturne.